Latiaxis mansfieldi är en snäckart som först beskrevs av McGinty 1940.  Latiaxis mansfieldi ingår i släktet Latiaxis och familjen Magilidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
mansfieldi